El término cortina puede hacer referencia a:

 Cortina, una pieza móvil, normalmente de tela, que cubre las ventanas por el interior de los edificios.
la Real Cortina, dosel utilizado por los reyes de España en la Edad Moderna en algunas ceremonias religiosas solemnes.
 Cortina (ducha), una especie de plástico espeso que usa en algunas duchas para cubrir a las personas mientras se bañan.
 Cortina (finca rústica), un inmueble de aprovechamiento agrícola y/o ganadero que está delimitada por muros de pared de piedra.
 Cortina (muralla): tramos de muro recto, entre los que se situaban los baluartes.
 Cortina d'Ampezzo, ciudad de la provincia de Belluno, en la región del Véneto, al norte de Italia.
 Cortina sulla Strada del Vino, localidad y comuna de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio, Italia
 La Cortina, localidad y una parroquia de Lena en el Principado de Asturias situada en el sur del concejo, en el valle del Huerna.